Virilia vota — под этим наименованием подразумевается право иметь самостоятельный голос на сеймах германских государств в отличие от права составлять собирательный голос на сеймах (несколько голосов сейма составляли одну курию — Curiatstimme, в противоположность Virilstimme).

Иногда в публицистике употребляют наименование virilia vota для обозначения чьего-либо участия в выборном собрании по праву, а не по выбору.

См. также 
 Активное избирательное право

Литература 
 

История права Германии
Конституционное право
Латинские юридические термины